Mistrzostwa Europy w zapasach w 2023 roku zostaną rozegrane w dniach 17 – 23 kwietnia w mieście Zagrzebiu w Chorwacji, na terenie Areny Zagreb.

Tabela medalowa

Wyniki

styl klasyczny

styl wolny

kobiety styl wolny

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona mistrzostw Europy 

Mistrzostwa Europy w zapasach
Sport w Zagrzebiu
Zapasy w Chorwacji
2023 w Chorwacji
2023 w zapasach